Enrique Hernández – canottiere cubano
 Enrique Hernández – giocatore di baseball portoricano
 Enrique Hernández – sollevatore pesi portoricano
 Enrique Hernandez Jr. – dirigente aziendale statunitense
 Enrique Vicente Hernández – calciatore spagnolo